medyna – stara dzielnica arabskich miast

 Medyna – miasto w Arabii Saudyjskiej
 Medyna – prowincja w Arabii Saudyjskiej
 Medyna – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa

Zobacz też 
 Medina